Ulquiorra Schiffer ou Ulquiorra Cifer est un personnage du manga Bleach de Tite Kubo. Il apparaît dans la série lors de l'arc des Arrancars, et fait partie des Espada.

Rang
Ulquiorra est le Cuarta Espada, son chiffre est tatoué sur son muscle pectoral gauche. La où se situe le cœur. Il ne possède pas de fraccion connue à ce jour. Il est l'Espada symbolisant le néant ou le nihilisme.

Ichigo eut un choc en apprenant qu'il était le Cuarta Espada, le prenant pour la Primera, vu qu'Ulquiorra était son objectif à atteindre. La différence de niveau avec la Sexta Espada, Grimmjow Jaggerjack, qu'Ichigo vainquit avec difficulté, est abyssale.

Ulquiorra semble vouer une confiance presque totale envers Aizen, mais il ne lui a pas révélé qu'il possédait une deuxième résurrection.  Sous cette forme, il est si puissant que beaucoup pensent qu'il est le plus puissant des espadas car Aizen n'a jamais pu la voir et donc cette forme n'a pas été prise en compte lors de l'attribution de son numéro. D'ailleurs, ce dernier n'a jamais contredit les décisions d'Ulquiorra.

Personnalité
Ulquiorra est toujours très calme et il ne laisse pas voir ses émotions (ou rarement: voir combat contre Ichigo, lors de sa « résurrection »), seul un pseudo-sentiment de tristesse est descriptible en raison des marques en forme de larmes sur son visage. Son visage est toujours impassible, même en plein combat. On remarque toutefois de (très) rares moments où il écarquille les yeux de surprise, comme lors de son combat contre Ichigo où il est surpris de ne pouvoir arrêter le Getsuga Tenshō avec « une seule main ».

Il semble aussi attentionné (à sa manière). Lorsqu'Inoue refuse de manger, il la menace de l'entraver et de la faire avaler de force, mais il ne met pas sa menace à exécution. Ulquiorra semble avoir une totale confiance envers les plans de Aizen. Cependant le calme permanent qu'il affiche s'atténue au fil de sa seconde confrontation avec Ichigo, et l'Espada numéro quatre expose son point de vue sur le fait que les Hollows sont plus forts que n'importe quel humain ou Shinigami...

Ulquiorra fait toujours preuve d'un immense sang froid, même dans des situations extrêmes de vie ou de mort, cependant il semble ne pas supporter l'obstination inutile et il semble penser qu'il est inutile de résister devant la fatalité. Ce qui est donc en totale contradiction avec la personnalité d'Ichigo...

Selon les dires de l'espada Secondo, Barragan Luisenbarn, son thème est le néant et/ou le nihilisme, une philosophie qui nie l'existence de l'être et du non-être, et qui en déduit que rien n'existe. Cette philosophie correspond particulièrement bien à l'attitude calme, posée d'Ulquiorra.

Il est finalement vaincu par Ichigo au cours d'un duel cataclysmique lorsque les pouvoirs de hollow de celui-ci se sont une nouvelle fois éveillés.

Description 
Son masque se situe sur le haut de son crâne. Ulquiorra est mince et son teint est pâle.

Il a des cheveux noirs coupés aux épaules et deux marques traversent son visage, qui partent de ses yeux verts (avec des pupilles fines, comme celles d'un chat) pour rejoindre le bas du visage, ce qui donne à ces marques des formes de « larmes ». Sa lèvre supérieure est noire, est ses sourcils sont épais. Ulquiorra est toujours très inexpressif, bien que son visage ait une expression mélancolique, ce qui tranche assez avec son caractère froid et impitoyable. Il porte son Zanpakutō à la ceinture. Il est relativement petit par rapport à Ichigo (1,69 m pour 55 kg d'après les Databooks). Lorsqu'il terrasse ses adversaires, il leur fait un trou à la base du cou. Selon Grimmjow, Ulquiorra perce un trou au même endroit que le sien sur les proies qui lui plaisent bien.

Lors de sa résurrection, son masque devient symétrique. Ses cheveux sont plus longs, et ses marques sur les joues s'élargissent. Et de longues ailes semblable à celles des chauves-souris lui poussent au dos.

À la seconde étape, il prend une apparence plus démoniaque, presque animale. Le blanc des yeux devient vert foncé et ses pupilles jaunes. Son masque disparait, laissant seulement ses cornes. Ses ailes deviennent plus courtes, il a des griffes noires, ainsi qu'une très longue queue préhensile.

Zanpakutō 

Murciélago (黒翼大魔 (ムルシエラゴ), Murushierago). « Chauve-Souris » en Espagnol et « Grand Démon aux Ailes Noires » en Japonais.

Phrase d'Incantation : Enferme Murcielago (鎖せ, tozase)

Particularités physiques : Grandes ailes noires de démon, masque symétrique pour la première forme, et forme de Démon + Partie inférieure du corps bestiale (chauve-souris) pour la deuxième.

Propriétés de la Forme Libérée : Capacités accrues, vitesse extrême, capacité de régénération. Deuxième transformation possible.

Techniques 
Il est à noter qu'Ulquiorra se bat souvent sans son zanpakutō, et a une tendance pour le combat à mains nues, même si son adversaire est armé. Lorsqu'il utilise son zanpakutō, fait très rare comme il le souligne lui-même, il semble considérer qu'il ne doit sortir son zanpakutō que dans le cas d'un ennemi à abattre sur ordre. Il estime que son zanpakutō ne fait qu'augmenter la portée de ses coups, mais en réalité c'est un expert épéiste dominant sans mal Ichigo autant sur le plan de la force pure que de l'habileté à l'épée durant la première partie de leur combat sous Las Noches.

Cero (セロ) : Comme tous les autres menos, Ulquiorra peut faire des Cero, mais les siens sont d'une couleur verte, contrairement au rouge classique.

Hierro 鋼皮(イエロ, « Metal » en Espagnol) : Comme tous les Arrancars, Ulquiorra bénéficie lui aussi d'un Hierro. On en voit l'utilité lors de son deuxième combat contre Ichigo, ce dernier effectue un Getsuga Tenshô à bout portant et cela ne cause qu'une petite plaie sur le torse d'Ulquiorra.

Resureccion, Segunda Etapa : Voir Zanpakutō.

Cero Oscuras 黒虚閃 (セロ・オスキュラス, Sero Osukyurasu, « Zéro obscur » ou « Zéro sombre » en Espagnol) : Utilisé uniquement en forme libérée, ce Cero noir est beaucoup plus puissant qu'un cero classique. Ulquiorra le compare avec le Getsuga Tensho d'Ichigo, avant d'exploser son masque grâce à cette technique, emportant au passage une bonne moitié du dôme de Las Noches. Il l'utilise également pour achever Ichigo en lui perforant le torse.

Lanza Del Relampago (雷霆の槍, ランサ・デル・レランパーゴ, « Lance Éclair » en Espagnol) : Une lance formée par le reiatsu d'Ulquiorra, assez petite en taille mais difficile à contrôler, elle provoque une énorme explosion une fois lancée.

Informations complémentaires

En forme libérée, son apparence ne subit pas d'énormes modifications. Il a deux grandes ailes noires qui lui poussent dans le dos, son masque est plus court et désormais symétrique (et non plus d'un seul côté de son visage) et ses cheveux sont légèrement plus longs. Cependant, son visage reste globalement le même, avec ses « larmes » qui s'élargissent. Il peut aussi créer des lames de lumières.

Ulquiorra peut atteindre une seconde métamorphose qu'il appelle « Resurreccion Segunda Etapa » (Seconde Étape de Résurrection). Il pourrait s'agir de sa véritable libération car son apparence subit des modifications plus poussées. Il devient un être ressemblant fortement à une gargouille ou à un démon biblique. Son torse, nu et sans tatouage, est couvert d'une substance obscure (du sang ?) s'écoulant de son trou de hollow. Son masque sur la tête disparait, sauf les cornes, et ses yeux ressemblent bien plus à ceux des Vizards (noirs au lieu de blancs). Ses bras et jambes deviennent effilés et couverts de fourrure noire : ses doigts sont dotés de longues griffes et ses pieds sont des serres de gargouille. Deux longs pans de fourrure noire encadrent ses jambes et ses ailes diminuent légèrement de taille. En contrepartie, il a à présent une queue extrêmement longue et fine.

Ulquiorra est le seul Espada à pouvoir se transformer ainsi une seconde fois: même Aizen ne l'a, d'après lui, jamais vu sous cette forme, ce qui laisse supposer que, soit cette forme est très récente, ou que Ulquiorra aurait de bonnes raisons de la cacher à son maître. On peut penser qu'il s'agit de sa vraie forme de libération car, comme Grimmjow devient un hybride entre homme et panthère, cette seconde resureccion confère à Ulquiorra une apparence plus animale...

Sous cette forme, sa rapidité et sa force sont terrifiantes. Il perd la longue lance osseuse lui servant d'arme après avoir libéré Murciélago, mais peut utiliser sa queue (dotée d'une force et d'une vitesse exceptionnelles elles aussi) pour frapper son adversaire.

Histoire

Il apparaît pour la première fois en compagnie de Yammy à Karakura. Il se contente alors de regarder son compagnon se battre contre Ichigo et Urahara Kisuke. Il bloque cependant une attaque d'Urahara avec une seule main, et donne un coup de coude à Yammy, assez fort pour le plier en deux (malgré l'imposante taille de l'arrancar). Il retourne faire son rapport à Aizen, et n'apparaît plus pendant un certain temps.

On le revoit quand Inoue tente de traverser le passage dimensionnel reliant Soul-Society et la ville Karakura. Il terrasse facilement les gardes qui escortent la jeune fille, lui montre des images de ses amis en train de se faire battre et la force par le chantage à venir avec lui dans le Hueco Mundo. Il donne à Inoue un bracelet spirituel qui ne la rend visible qu'aux Arrancars lorsque celle-ci accepte finalement de se plier à ses ordres.

Il réapparaît plusieurs fois pour rendre visite à Inoue dans sa cellule, mission confiée par Aizen en personne.

Quand il apprend l'arrivée d'Ichigo, Ishida et Sado dans Las Noches, il trouve et provoque en duel le shinigami. Ulquiorra se révèle capable de bloquer la plus puissante attaque d'Ichigo sans subir de dommages. Il vainc très facilement Ichigo sans faire usage de son Zanpakuto, simplement à l'aide d'un cero classique et d'un coup à mains nues. Il achève Ichigo en lui perçant un trou dans le torse au même emplacement que le sien, et ce toujours à mains nues. C'est ici la « signature » d'Ulquiorra, lorsqu'une « proie » lui plaît, d'après Grimmjow, bien que personne ne sait si cela est délibérément conscient. Il combat ensuite Grimmjow qui tente de soigner Ichigo et qui a enlevé Orihime de sa cellule, et se fait piéger par ce dernier dans une autre dimension pendant plusieurs heures. Juste avant le déclenchement de la cajà négacion, l'espada numéro six affirmera haut et fort que Le Cuatro aurait peur de ce dernier, craignant qu'il puisse le vaincre en duel. 

Alors que la bataille de l'hiver, entre l'Espada et les dirigeants du Gotei 13, commence, il parvient à sortir de sa prison dimensionnelle, se voit confier la garde de Las Noches et la surveillance d'Orihime, et se prépare à combattre Ichigo à nouveau, la main sur la garde de son Zanpakutō.

Le combat s'engage entre Ulquiorra, qui se décide alors à utiliser toute sa puissance en dégainant son zanpakutō, et Ichigo. Un combat qui va être dérangé par Loly, Menoly, Yammy et Ishida consécutivement : Ichigo tente de sauver Orihime qui se fait agresser par Loly et Menoly mais Ulquiorra le recentre bien vite sur leur combat, avant qu'Ishida ne débarrasse Ichigo de la troupe de gêneurs.

Ichigo passe alors en mode Vizard et commence à attaquer Ulquiorra, qui se retrouve quelque peu acculé par les attaques d'Ichigo. Il se dirige vers le dessus du Dôme de Las Noches, prétendant que la libération d'un Espada se situant dans le quatro de tête est interdite dans le dôme, sous peine de le détruire. Il utilise alors la première étape de sa Resureccion et utilise ses premières techniques mortelles ; cependant, Ichigo continue de croire qu'il peut gagner malgré la puissance d'Ulquiorra bien au-dessus de la sienne. Ces paroles dépassent totalement Ulquiorra et esquisse pour la première fois du manga une expression d'agacement et lui crie que cet entêtement est inutile. Complètement battu, Ichigo persiste encore à dire qu'il gagnera quelle que soit la puissance d'Ulquiorra. Ce dernier compte bien lui faire voir la vérité en face et nous montre sa seconde forme, « Resurrección Segunda Etapa » (Seconde Étape de Résurrection), Ulquiorra est encore plus puissant et rapide qu'auparavant.

Ulquiorra détruit une nouvelle fois le masque d'Ichigo, avec une simple attaque physique, et lui porte un coup dévastateur sous les yeux d'Orihime, qui vient à peine d'arriver sur le champ de bataille : il utilise son Cero Oscuras pour perforer un trou du diamètre d'un bras en plein milieu du torse d'Ichigo, à bout portant. Ichigo étant mort, Ishida essaye d'engager un combat contre Ulquiorra, le temps de quelques pages. Ishida, totalement vaincu s'en sort avec un bras arraché.

Inoue de son côté, hurle l'aide d'Ichigo, et le cadavre de ce dernier réagit à la voix d'Orihime et se transforme en un hollow complet, abordant un nouveau masque et des cheveux longs. Ulquiorra, très surpris par ce changement brutal et surtout par la résurrection miraculeuse d'Ichigo, n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Ce n'est clairement plus Ichigo qu'il va affronter, mais un hollow qui réagit à l'instinct et à l'envie de tuer.

Le combat s'engage et Ulquiorra et le Hollow on un cero de même puissance et se lancent dans un corps à corps qui au début est égal, se faisant arracher un bras par Tensa Zangetsu que manie le Hollow.

Cependant, Ulquiorra régénère son bras, car à l'inverse des autres Espada, il a optimisé une capacité de régénération au lieu de la troquer contre une force brute. Il peut ainsi régénérer tous les membres de son corps sauf ses organes internes et son cerveau. Ulquiorra sort alors ce qui semble être son attaque Ultime : Lanza Del Relampago (Lance de l’Éclair), une lance verte qu'Ulquiorra peut créer à volonté mais qu'il a du mal à contrôler. La lance, une fois qu'elle touche le sol, déclenche une gigantesque explosion.

Le hollow utilise un Sonido pour tromper le Peskisa d'Ulquiorra, qui est contraint de lui lancer la lance à bout pourtant, cependant le Hollow stoppe la flèche d'une seule main et afflige un coup d'épée à Ulquiorra qui chute au sol. Le Hollow piétine la tête d'Ulquiorra gisant au sol, vaincu. Comme à son habitude, Ulquiorra reste imperturbable. Même battu, il montre une grande indifférence quant au fait de vivre ou de mourir, et dit même au Hollow de l'achever. Ce que le Hollow tente de faire en tirant un Cero à très courte distance. 

Une fois l'explosion et la fumée dissipée, on peut voir le Hollow tenir Ulquiorra par l'aile. Ulquiorra est très mal-en-point : il ne lui reste que la partie supérieure de son corps, avec un bras et une aile en moins. Cependant sa tête et son torse sont restés intacts. 
Le Hollow lance le reste d'Ulquiorra au sol avant de s'assurer de l'achever complètement, mais Ishida l'en empêche pour une question de morale et pour tenter de le faire revenir à lui. Le hollow s'en prend alors à Ishida et le blesse en lui plantant Tensa Zangetsu dans le ventre. Le Hollow prépare un  cero qui semble destiné à achever Ishida, mais Ulquiorra, malgré son très piteux état, profite de ce moment pour former une Lanza Del Relampago destinée à briser une des cornes du Hollow qui formait le Cero et l'attaque de dos. La forme du Cero est alors déconcentrée et se déforme complètement jusqu'à exploser dans tous les sens.

L'explosion détruit le masque de Hollow et le visage d'Ichigo est révélé, son visage est comparable à son mode Vizard habituel sauf qu'il possède de très longs cheveux et un teins blanchâtre. Ichigo tombe inconscient quelque temps, après quoi son corps se régénère, et le trou dans sa poitrine se referme. Ichigo se relève brusquement, comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar. Il voit alors les dégâts qu'il a causé à Ishida et Ulquiorra, et ne semble ne se souvenir de rien à partir du moment où il a été terrassé par le Cero Oscuras d'Ulquiorra.

Ulquiorra retire Tensa Zangetsu du corps d'Ishida et le plante devant Ichigo en lui demandant de finir le combat une fois pour toutes. Ichigo refuse catégoriquement, et lui dit que s'il veut continuer le combat, il devra lui arracher un bras et une jambe tout comme il l'a fait à Ulquiorra, pour que le combat soit égal. Néanmoins, Ulquiorra ne dispose plus d'un once de force et son corps commence à partir en poussière, sa capacité de régénération ne pouvant guérir ses organes internes, ou du moins beaucoup plus lentement. À la suite de cela, il demande à Ichigo de l'achever, et sur son refus, lui dit qu'il ne peut s'attribuer les mérites de la victoire ne lui appartient pas, puisque celui qui a lutté n'était rien d'autre que son Hollow intérieur et qu'en aucun cas il ne pourrait considérer ce combat comme sa victoire. Puis  
Ulquiorra vit ses derniers instants. Dans ses dernières paroles, il avoue avoir trouvé un intérêt en Ichigo et ses amis. Il se tourne alors vers Inoue en lui tendant la main et en lui demandant s'il est effrayant. Orihime lui répond que non, et en essayant de lui prendre la main, 
Dans ses tout derniers instants, Ulquiorra semble comprendre et ressentir le « cœur » humain (ou les sentiments) en tendant sa main vers la jeune fille pour qui il semble éprouver quelque chose qui ressemblerait à de l'affection. C'est la fin du Cuatro Espada.

Statut 
Cependant, lors d'une interview qui date de fin 2009, l'auteur du manga Tite Kubo, n'a pas révélé si Ulquiorra était vraiment décédé à la suite de la demande des journalistes et de nombreuses lettres des fans, donc, en quelques mots le sort d'Ulquiorra reste à ce jour un total mystère, car tout comme Grimmjow, Ulquiorra faisait partie des personnages les plus appréciés dans le manga. Ce qui nous laisse penser qu'Ulquiorra pourrait être encore en vie.

Notes et références

Bibliographie 
 

Personnage de Bleach